Shirley (roman), een boek uit 1849 van Charlotte Brontë
Shirley (voornaam), een meisjesnaam
Shirley (televisieserie) (1979-1980), met  Shirley Jones, Rosanna Arquette en Peter Barton
Shirley (2011), Britse televisiefilm uit 2011 onder regie van Colin Teague
Shirley (2020), een Amerikaanse film uit 2020 onder regie van Josephine Decker

Plaatsen in het Verenigd Koninkrijk:
 Shirley (Derbyshire)
 Shirley (Hampshire), voorstad van Southampton
 Shirley (Londen), voorstad van Londen
 Shirley (West Midlands), voorstad van Birmingham

Plaats in Nieuw-Zeeland:
Shirley (Canterbury)

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Shirley (Arkansas)
Shirley (Indiana)
Shirley (Massachusetts)
Shirley (New York)